Волколак — волк-оборотень в славянской мифологии.
 Волколак — вообще волк-оборотень в некоторых переводах на русский.
 Волколак — то же, что и варги в одном из переводов трилогии Толкина.